The Shaggy Dog può essere:

Geremia, cane e spia (The Shaggy Dog), film del 1959 
Shaggy Dog - Papà che abbaia... non morde (The Shaggy Dog), film del 2006, remake del precedente